L'expression Second Empire ou Deuxième Empire désigne différents régimes politiques ayant existé dans le monde :
 Second Empire bulgare (1185-1422).
 Second Empire britannique (1783-1815).
 Second Empire (France) (1852-1870).
 Second empire colonial français (1830-1980).
 Second Empire mexicain (1864-1867).
 Second Empire allemand, généralement nommé Empire allemand (1871-1918).
 style Second Empire, un style né en France sous le Second Empire